Орашти има више значења:

 Орашти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Орашти (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији